Мажиев — фамилия. Известные носители:
 Мажиев, Бальжинима (1917—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Мажиев, Хасан Нажоевич (1952) — российский доктор технических наук.